Тлеющий кокон () — турецкий трёхсезонный 68-серийный драматический телесериал.

Сюжет 
Отец Асаф Челеби установил станки в текстильной мастерской, где располагаются самые передовые текстильные фабрики города и его мастерская стала известна в Америке, Европе, также на внутреннем рынке, ткани и одежда. Он открыл мастерскую сразу же после окончания учёбы в Стамбульском Техническом Университете. его старший сын Виктор Челеби является харизматичным и трудолюбивым человеком. Семья Челеби имеет самые большие шансы на победу в обществе.

В ролях 
 Явуз Бингёль, Галиб Челеби
 Башак Кеклюкая, Ханзаде Челеби
 Чолпан Ильхан, Эсманур Челеби
 Айча Инджи, Лейла Эмирли
 Мустафа Алабора, Асаф Челеби
 Бурак Давутоглу, Вейсель
 Тунджер Неджмиоглу, Отец Фикри
 Сердар Озер, Акын Челеби
 Башак Дашман, Макбуле
 Кемаль Окур, Джалал
 Барыш Эрди, Омер Асаф
 Перихан Саваш, Хаджер
 Мете Хорозоглу, Одемишли/Семих
 Седеф Авджи, Балым
 Ханде Казанова, Суна
 Саадет Гюрсес, Айфер
 Эрдал Джиндорук, Джемаль
 Али Гарагёз, Джунейт
 Явуз Каракаш, Ариф

Примечания 

Телесериалы Турции 2000-х годов
Телесериалы на турецком языке
Драматические телесериалы Турции
Теленовеллы Турции
Телесериалы Турции, запущенные в 2005 году
Телесериалы Турции, завершённые в 2007 году
Программы телеканала Show TV